Mücksch ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Mücksch (* 1962), deutscher Komponist und Kirchenmusiker
 Klaus-Dieter Mücksch (1935–2006), deutscher Kirchenmusiker